West Swan River ist der Name folgender Flüsse:

 West Swan River (Minnesota), Nebenfluss des East Swan River, Minnesota, Vereinigte Staaten
 West Swan River (Tasmanien), Nebenfluss des Swan River, Tasmanien, Australien